Напо:
 ОАО НАПО им. Чкалова — авиационный завод в Новосибирске
 Напо — река в Южной Америке
 Напо — провинция в Эквадоре
 Напо — уезд городского округа Байсэ Гуанси-Чжуанского автономного района (Китай)